Рамон има више значења:

 Рамон
 Рамон (Доминго Аренас), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Рамон (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику